Мануел Флорес има више значења:

 Мануел Флорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мануел Флорес (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мануел Флорес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику